Пётр Осокин:
 Осокин, Пётр Гаврилович — действительный статский советник.
 Осокин, Пётр Игнатьевич — купец, солевар, основатель и совладелец горных заводов на Урале.